Badri steht für:
 Badri (2000), indischer Film von Puri Jagannadh
 Badri (2001), indischer Film von P. A. Arun Prasad

Badri ist der Familienname folgender Personen:
 Abd al-Qadir al-Badri (1921–2003), libyscher Politiker, Premierminister von Libyen (1967)
 Anice Badri (* 1990), tunesischer Fußballspieler
 Faisal Saleh Al-Badri (* 1990), libyscher Fußballspieler
 Houssem Al-Badri (* 1960), ägyptischer Fußballspieler